Наркондам () — остров в Андаманском море.

Площадь — около 9 км². Диаметр острова составляет примерно 3 км X 4 км. Высота 710 м. Является вторым островом по высоте и самым восточным островом союзной территории Андаманские и Никобарские острова. До 1986 года на Наркондам претендовала Бирма.

Расположен в 120 км к востоку от Северного Андамана. Наркондам представляет собой потухший стратовулкан. Однако после землетрясения 2004 года на следующий год фиксировались небольшая активность. Морское дно у острова находится на глубине около километра, таким образом, высота вулкана составляет около 1700 м. В 150 км к югу находится активный вулкан Баррен.

Остров также известен в силу того, что является единственным местом обитания наркондамской птицы-носорога? вида белозубок Crocidura narcondamica.

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Seach

Острова Индийского океана
Андаманские и Никобарские острова
Вулканы Индии
Стратовулканы